Гватема́ла может означать:
 Гватемала — страна в Центральной Америке.
 Гватемала — город, столица Гватемалы.
 Гватемала — один из 22 департаментов Республики Гватемала.
 (10797) Гватемала — типичный астероид главного пояса, который был открыт 4 апреля 1992 года.